Желю Желве може да се отнася за:

 Желю Желев (1935 – 2015) – български философ и президент на България (1990 – 1997);
 Желю Желев – връх в Антарктика.

Други 
 Архив на Желю Желев – личен архив на Желю Желев в Централен държавен архив.